Чернейка — топоним в России:

 Чернейка — деревня в Велижском районе Смоленской области.
 Чернейка — река в Псковской области.
Чернейка — река в Тверской области.